Por João Silva pode estar à procura de:

 Televisão
 João da Silva, uma telenovela do Brasil.

 Locais
 Aeroporto Prefeito Dr. João Silva Filho, um aeroporto do Brasil.
 Casa de João Pinheiro da Silva, antiga residência de João Pinheiro da Silva (ver abaixo).

 Pessoas
 João Silva (ator), um ator de Portugal.
João Silva (fotógrafo), um fotógrafo de Portugal.
 João Silva (compositor), um compositor do Brasil.
 João Alfacinha da Silva, um escritor, jornalista e dramaturgo de Portugal.
 João Alves de Assis Silva, um futebolista do Brasil.
 João Batista da Silva, um futebolista e comentarista do Brasil.
 João Baptista da Silva Ferrão de Carvalho Martens, um político de Portugal.
 João Baptista da Silva Leitão, um escritor de Portugal.
 João Baptista da Silva Pereira, um militar do Brasil.
 João Carlos da Silva, um político de Portugal.
 João Carlos da Silva Pitta, um médico de Portugal.
 João Carlos de Bragança e Ligne de Sousa Tavares Mascarenhas da Silva, um nobre de Portugal.
 João Carlos Marinho Silva, um escritor do Brasil.
 João Carvalho da Silva Aguiar, um capitão do Brasil.
 João da Mota e Silva, um religioso de Portugal.
 João da Silva Carrão, um advogado, jornalista e político do Brasil.
 João da Silva Machado, um político, militar e agropecuarista do Brasil.
 João Domingos da Silva Pinto, um futebolista de Portugal.
 João Evangelista Pereira da Silva, um religioso de Portugal.
 João José Carneiro da Silva, um proprietário rural do Brasil.
 João José Rodiles Fraústo da Silva, um professor universitário de Portugal.
 João Manuel Pereira da Silva, um advogado, jornalista e político do Brasil.
 João Marques da Silva Oliveira, um pintor de Portugal.
 João Matos Silva, um cineasta de Portugal.
 João Nepomuceno da Silva Portela, um poeta do Brasil.
 João Nunes da Silva Tavares, um militar e político do Brasil.
 João Paulo Gomes da Silva, um político do Brasil.
 João Paulo Lima e Silva, um político do Brasil.
 João Pinheiro da Silva, um político e advogado do Brasil.
 João Vítor da Silva, um ator do Brasil.
 José João da Silva, um atleta do Brasil.
 Maria João Bustorff, uma política de Portugal.
 Maria João da Silva Baila Madeira Antunes, uma magistrada de Portugal.

Desambiguação